

Леб'яжий — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Леб'яжий — селище, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Леб'яжий — село, Уфимський район, Башкортостан

Див. також 
 Леб'яже